Евролига 2014/15. је 15. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовао је 31 клуб из 15 држава. Сезона је почела првим колом квалификација 23. септембра 2014, а завршила се на фајнал фору у Мадриду 17. маја 2015. Ове сезоне 8 клубова се такмичило у квалификацијама, од чега је само 1 клуб прошао у групну фазу. 

У финалу Реал Мадрид је победио Олимпијакос резултатом 78:59 и тако освојио своју девету евролигашку титулу. Ову сезону је обележио и низ појединачних рекорда у историји Евролиге: Ендру Гаудлок је пробио рекорд убачених тројки на једној утакмици са 10 тројки, Маркус Вилијамс је забележио рекорд у броју асистенција на једној утакмици са 17 асистенција; Бобан Марјановић је постигао највећи број дабл-дабл учинака као и највећи број скокова и индекс успешности у току једне такмичарске сезоне.

Директни учесници

Учесници у квалификацијама

Квалификације 
Квалификациони мечеви су одиграни од 23. до 26. септембра 2014. у белгијском граду Остендеу. Победник квалификација био је УНИКС Казањ и пласирао се у групну фазу.

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 10. јула 2014. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 15. октобра до 19. децембра 2014.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 30. децембра 2014. до 10. априла 2015.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По четири најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе по систему Е1-Ф4, Е2-Ф3, Ф1-Е4, Ф2-Е3. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену боље пласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену лошије пласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице играју се од 14. априла 2014.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у Мадриду од 15. до 17. маја 2015. године.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње награде

Посете на утакмицама

Првих 10

Просечна посета

Референце и напомене

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2014/15. у европској кошарци